Moševac je naseljeno mjesto u sastavu općine Maglaj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo 

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Moševac
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|1240 (97,63 %)
|1166 (97,98 %)
|897 (98,24 %)
|-
|Srbi 
|3 (0,23 %) 
|1 (0,08 %)
|5 (0,54 %)
|-
|Hrvati
|0
|0
|1 (0,10 %)
|-
|Jugoslaveni
|19 (1,49 %)
|21 (1,76 %)
|1 (0,10 %)
|-
|ostali i nepoznato
|8 (0,62 %)
|2 (0,16 %)
|9 (0,98 %)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|1270|1190|913'|}

 Sport 
 NK Moševac

 Izvori 

 Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine. Sarajevo. 

 Popis po mjesnim zajednicama

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji